La palabra Ghibli puede hacer referencia a:

Studio Ghibli, un estudio japonés de animación.
Museo Ghibli, un museo dedicado a las creaciones del estudio antes citado.
El avión de combate italo-brasileño AMX International AMX.
El Maserati Ghibli, un automóvil deportivo fabricado por Maserati entre 1967 y 1973.
El Maserati Ghibli, un automóvil deportivo fabricado por Maserati entre 1992 y 1998.
El nombre usado en Libia para denominar al viento Siroco.
El avión italiano de reconocimiento y transporte  Caproni Ca.309 Ghibli, bimotor de la Segunda Guerra Mundial.